Купидо́н:

 Купидон ( — желание), он же Амур — бог любви в древнеримской мифологии.
 Купидон — спутник Урана, открытый в 2003 году.
 Купидон — кратер на астероиде (433) Эрос.
 (763) Купидон — астероид в Солнечной системе.

 В культуре
 «Купидон» — картина Вильяма Бугро (1875).
 «Купидон» — комедийный телесериал (США, 2009).

См. также